Auken er navnet på en dansk slægt, der indeholder politikerfamilien Auken, som har været aktiv inden for Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne.

I år 2020 var der, ifølge Danmarks Statistik, 55 personer med efternavnet Auken.

Simplificeret Stamtræ

Se også 
 :Kategori:Aukenfamilien

Referencer 

Slægter fra Danmark
Aukenfamilien